UNAP siglas que puede referirse a:
Universidad Nacional del Altiplano de Puno (1856).
Universitatea Nationala de Aparare Carol I (1889).
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (1961).
Unión Nacional de Artistas de Panamá (1966).
Universidad Arturo Prat (1984).
Unión Nacional de Artistas Plásticos (1985).
United Nurses and Allied Professionals (1998).
Unión de Nativos Ayoreo del Paraguay (2015).
Union Nationale des Âniers Pluriactifs (2016).